A 2007-es női kosárlabda-Európa-bajnokságot 2007. szeptember 24. és október 7. között rendezték Olaszországban. A tornát az orosz válogatott nyerte.

Lebonyolítás 
A 16 csapatot 4 darab, 4 csapatos csoportba sorsolták. A csoportokban körmérkőzések döntötték el a csoportok végeredményét. A csoportokból az első három helyezett jutott tovább a középdöntőbe, a negyedik helyezettek kiestek. A középdöntőben a továbbjutott csapatok két újabb csoportot alkottak, a csoportkörből az egymás elleni eredményeiket magukkal vitték és újabb körmérkőzéseket játszottak. A két középdöntő csoportból az első négy helyezett jutott a negyeddöntőbe, az ötödik és hatodik helyezettek kiestek. A negyeddöntőtől egyenes kieséses rendszerben folytatódott a torna.

Csoportkör

A csoport

B csoport

C csoport

D csoport

Középdöntő

E csoport

F csoport

Egyenes kieséses szakasz

Negyeddöntők

Az 5–8. helyért

Elődöntők

A 7. helyért

Az 5. helyért

A 3. helyért

Döntő

Végeredmény

Olimpia 
Az Eb-győztes Oroszország részvételi jogot szerzett a 2008-as olimpiára. Spanyolország, Fehéroroszország, Lettország és Csehország az olimpiai kvalifikációs tornán vehetett részt.

Források

Kapcsolódó szócikkek 
 2007-es férfi kosárlabda-Európa-bajnokság

2007
Európa-bajnokság